August Wünsche – ebraista tedesco
 Florian Wünsche – attore tedesco
 Max Wünsche – militare tedesco, ufficiale delle Waffen-SS durante la seconda guerra mondiale
 Otto Wünsche – militare tedesco, ufficiale della Marina tedesca durante la prima guerra mondiale